Protozoa puede referirse a los siguientes taxones:
 Los protozoos, animales unicelulares en clasificaciones tradicionales.
 Protozoa, reino basal eucariota propuesto más recientemente.